Stereophyllum är ett släkte av bladmossor. Stereophyllum ingår i familjen Stereophyllaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Stereophyllum